TEK-rör är en komponent inom flygteknik, och betecknar rör för totalenergikompensation (TEK). Flygplan är utrustade med TEK-rör för att dess variometer skall ge ett korrekt utslag. En variometer talar om hur mycket flygplanet stiger eller sjunker per sekund.

Flygteknik